Pietro Perdichizzi (Charleroi, 16 december 1992) is een Belgisch-Italiaans voetballer. Sinds 2020 is hij actief bij KVC Westerlo.

Spelerscarrière 
Perdichizzi sloot zich op 13-jarige leeftijd aan bij Charleroi. Ruim drie jaar later werd hij reeds opgenomen in de A-kern. Zijn debuut in eerste klasse maakte hij op 16 januari 2010, toen hij een basisplaats kreeg in de thuiswedstrijd tegen KRC Genk (1-3-verlies). Hij kreeg in zijn eerste seizoen zes keer een basisplaats, wat goed was voor 527 speelminuten.

Op woensdag 22 juni 2011 tekende hij een contract bij Club Brugge. Amper zeven dagen later werd hij, met terugwerkende kracht vanaf 8 juni, voor een periode van drie maanden geschorst wegens het gebruik van cannabis. Hij testte hiervoor in januari 2011 positief. Ook in het verdere verloop van dit seizoen speelde hij in geen enkele officiële wedstrijd voor Club Brugge. In het daaropvolgende seizoen werd hij uitgeleend aan SV Zulte Waregem.

Perdichizzi maakte zijn debuut voor Zulte Waregem op 26 september 2012 in het bekerduel tegen derdeklasser KVV Coxyde. Hij speelde 90 minuten. Zulte Waregem won de streekderby met 1-0 na een doelpunt van Habib Habibou. Zijn competitiedebuut volgde op 16 maart 2013  op de laatste speeldag van de reguliere competitie tegen KV Mechelen. Hij begon aan de wedstrijd en werd één minuut voor tijd naar de kant gehaald voor Junior Malanda.

In 2013 trok Perdichizzi naar KSV Roeselare in de tweede klasse. Na twee seizoenen werd hij overgenomen door Antwerp FC, waar hij aan het begin van het seizoen veel basisplaatsen wist te verkrijgen maar na de jaarwisseling niet meer bij de selectie kwam. Hierdoor tekende hij in 2016 een contract bij Royale Union Saint-Gilloise.

Statistieken

Externe link 
 Spelersfiche op rafcmuseum.be

Belgisch voetballer